Kalkofen steht für:

 Kalkofen, ein Brennofen für die Herstellung von Branntkalk
 Kalkofenanlagen Walheim/Kornelimünster, Industriedenkmäler in Aachen
 Kalkofen (Bremerhaven), Kalkofen in Bremerhaven
 Kalktrichterofen Wuppertal, Industriedenkmal in Elberfeld-West
 Kalkofen, deutscher Name eines Artilleriewerkes der französischen Maginot-Linie, siehe Four à Chaux 
 Deidesheimer Kalkofen, Weinlage von Deidesheim

Kalkofen ist der Name folgender Gemeinden und Ortschaften

in Baden-Württemberg:
 Kalkofen (am Ries), Ortsteil von Bopfingen im Ostalbkreis
 Kalkofen (Hohenfels), Ortsteil von Hohenfels im Landkreis Konstanz
 Kalkofen (Kirchheim am Ries), Ortsteil von Kirchheim am Ries im Ostalbkreis
 Kalkofen (Waldenbuch), Stadtteil von Waldenbuch im Landkreis Böblingen

in Bayern:
 Kalkofen (Arnschwang), Ortsteil von Arnschwang im Landkreis Cham
 Kalkofen (Bad Abbach), Ortsteil von Bad Abbach im Landkreis Kelheim
 Kalkofen (Naila), Ortsteil von Naila im Landkreis Hof
 Kalkofen (Rottach-Egern), Ortsteil von Rottach-Egern im Landkreis Miesbach
 Kalkofen (Uffing am Staffelsee), Ortsteil von Uffing am Staffelsee im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

in Brandenburg:
 Kalkofen (Bad Freienwalde (Oder)), Kalkofen, Wohnplatz der Gemeinde Bad Freienwalde (Oder)
 Kalkofen (Templin), abgegangenes Vorwerk im Ortsteil Petznick der Stadt Templin, Landkreis Uckermark

in Nordrhein-Westfalen:
 Gut Kalkofen, heute Teil des Stadtteils Nordviertel von Aachen
 Rittergut Kalkofen, siehe Gut Kalkofenanlagen
 Kalkofen (Kürten), Ortsteil von Kürten im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Kalkofen (Lindlar), Ortsteil von Lindlar im Oberbergischen Kreis
 Kalkofen (Nümbrecht), heute Teil von Bierenbachtal, Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischer Kreis
 Kalkofen (Schöller-Dornap), Wüstung im Stadtteil Schöller-Dornap von Wuppertal

in Rheinland-Pfalz:
 Kalkofen (Kaiserslautern), Ortsteil der Stadt Kaiserslautern
 Kalkofen (Pfalz), eine Gemeinde im Donnersbergkreis
 Kalkofen (Rhein-Lahn-Kreis), Ortsteil von Dörnberg und Seelbach im Rhein-Lahn-Kreis

in Thüringen:
 Kalkofen (Bischofroda), Wüstung bei Bischofroda, Wartburgkreis

in Polen:
 Kalkofen, bis 1933 Chrzanowen, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Chrzanowo (Ełk), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kalkofen, Kreis Usedom-Wollin, Pommern, seit 1945: Wapnica (Wolin), Dorf im Powiat Kamieński, Woiwodschaft Westpommern

Naturschutzgebiete:
 Kalkofen (Hameln)
 Kalkofen (Naturschutzgebiet, Enzkreis), Baden-Württemberg
 Kalkofen (Landschaftsschutzgebiet) im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kalköfen
 Kalchofen
 Kalckhoven
 Kalkhof
 Kalkofe
 Kalköfen Horst